

Brunow – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Heckelberg-Brunow – comune nel Brandeburgo

Brunow, oggi Bronowo – frazione del comune di Połczyn-Zdrój